Пуртсе — топоним Эстонии:
 Пуртсе — река;
 Пуртсе — деревня;
 Пуртсе — мыза;
 Пуртсе — замок.